

Населені пункти та їхні частини

 Цеґельня — село в гміні Роґово Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Цеґельня — село в гміні Острувек Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Цегельня (Цеґельня) — село в гміні Городло Грубешівського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — село в гміні Моґельниця Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Цеґельня — село в гміні Брудзень-Дужи Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Цеґельня — село в гміні Радзимін Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Цеґельня — село в гміні Мстув Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Цеґельня — село в гміні Тарлув Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Цеґельня — село в гміні Вільчин Конінського повіту Великопольського воєводства
 Цеґельня — село в гміні Козьмін-Велькопольський Кротошинського повіту Великопольського воєводства
 Цеґельня — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Цеґельня — село в гміні Клечев Конінського повіту Великопольського воєводства
 Цеґельня — частина міста Злочев у Серадзькому повіті Лодзинського воєводства
 Цеґельня — частина міста Лодзь в Лодзинському воєводстві
 Цеґельня — частина міста Прошовіце в Прошовицькому повіті Малопольського воєводства
 Цеґельня — частина міста Леґьоново в Леґьоновському повіті Мазовецького воєводства
 Цеґельня — частина міста Косьцежина в Косьцерському повіті Поморського воєводства
 Цеґельня — частина міста Островець-Свентокшиський в Островецькому повіті Свентокшиського воєводства
 Цеґельня — частина міста Сандомир у Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Цеґельня — частина міста Опатів у Опатовському повіті Свентокшиського воєводства
 Цеґельня — частина міста Кельці у Свентокшиському воєводстві
 Цеґельня — частина міста Копшивниця в Сандомирському повіті Свентокшиського воєводства
 Цеґельня — частина міста Лідзбарк у Дзялдовському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства
 Цеґельня — частина села Жнін-Весь у гміні Жнін Жнінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Цеґельня — частина села Бжезе в гміні Бжешць-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Цеґельня — частина села Ґживна в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Цеґельня — частина села Потуржин (Потужин) у гміні Телятин Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — частина села Марковіче в гміні Ксенжполь Білґорайського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — частина села Вожучин у гміні Рахане Томашівського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — частина села Вулька-Паненська в гміні Замостя Замойського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — частина села Бжостувець у гміні Радинь-Підляський Радинського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — частина села Домініканувка в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — частина села Млиниська в гміні Міхів Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — частина села Плаваніце в гміні Камінь Холмського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — частина села Мацеюв-Старий в гміні Високе Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — частина села Хоєнець у гміні Селище Холмського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — частина села Болеслав у гміні Болеслав Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Цеґельня — частина села Мощениця-Ніжна в гміні Старий Сонч Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Цеґельня — частина села Навойова в гміні Навойова Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Цеґельня — частина села Райсько в гміні Освенцим Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Цеґельня — частина села Язовсько в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Цеґельня — частина села Бжуза в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Цеґельня — частина села Кольонія-Злоткі в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Цеґельня — частина села Студзянкі-Панцерне в гміні Ґловачув Козеницького повіту Мазовецького воєводства
 Цеґельня — частина села Ґрабово в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Цеґельня — частина села Кузноцин у гміні Сохачев Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Цеґельня — частина села Мехова в гміні Бичина Ключборського повіту Опольського воєводства
 Цеґельня — частина села Вампежув у гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Цеґельня — частина села Збиднюв у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Цеґельня — частина села Добжехув у гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Цеґельня — частина села Марковізна в гміні Соколів-Малопольський Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Цеґельня — частина села Забрне в гміні Вадовіце-Ґурне Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Цеґельня — частина села Заріччя (Зажече) в гміні Заріччя Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Цеґельня — частина села Шівсько (Шувсько) в гміні В'язівниця Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Цеґельня — частина села Дубіни в гміні Гайнівка Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Цеґельня — частина села Плонка-Козли в гміні Лапи Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Цеґельня — частина села Мірахово в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Цеґельня — частина села Лесьно в гміні Бруси Хойницького повіту Поморського воєводства
 Цеґельня — частина села Рудзиця в гміні Ясениця Бельського повіту Сілезького воєводства
 Цеґельня — частина села Міколаєвиці в гміні Іжондзе Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Цеґельня — частина села Сьвібе в гміні Вельовесь Ґлівицького повіту Сілезького воєводства
 Цеґельня — частина села Яворниця в гміні Кохановіце Люблінецького повіту Сілезького воєводства
 Цеґельня — частина села Голдовець у гміні Казімежа-Велька Казімерського повіту Свентокшиського воєводства
 Цеґельня — частина села Бодзехув у гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Цеґельня — частина села Двікози в гміні Двікози Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Цеґельня — частина села Балтув у гміні Балтув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Цеґельня — частина села Солець-Здруй в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Цеґельня — частина села Новий Став у гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Цеґельня — частина села Сьвіба в гміні Кемпно Кемпінського повіту Великопольського воєводства
 Цеґельня — частина села Жерники в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Цеґельня — частина села Любаш у гміні Любаш Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства
 Цеґельня — колонія в гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — колонія в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — осада в гміні Волчин Ключборського повіту Опольського воєводства
 Цеґельня — осада в гміні Олесно Олеського повіту Опольського воєводства
 Цеґельня — осада в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Цеґельня — лісова осада в гміні Янів-Любельський Янівського повіту Люблінського воєводства
 Цеґельня — лісова осада в гміні Супрасль Білостоцького повіту Підляського воєводства

Див. також 
 Цегельня

Примітки